Uthai Thani (provincie), een provincie in het noorden van Thailand.
Amphoe Mueang Uthai Thani, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noorden van Thailand.
Uthai Thani (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand